Екатери́на Ивано́ва: Иванова (Виноградова), Екатерина Геннадьевна (род. 1977) — российская, белорусская, американская и армянская биатлонистка.
 Иванова, Екатерина Евгеньевна (в замужестве Лопес; род. 1987) — российская теннисистка.
 Иванова, Екатерина Ивановна — депутат Верховного Совета Казахской ССР.
 Иванова, Екатерина Ивановна (род. 1992) — российская футболистка.
 Иванова, Екатерина Николаевна (1962—1994) — советская и российская альпинистка, ЗМС СССР.